Городской флаг Докучаевска — официальный символ города Докучаевск. Утверждён 26 марта 2003 года решением №4/9-19 сессии городского совета.
Авторы — В.Мартиненко, О.Киричок.

Описание 

Прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением сторон 2:3 разделено косыми зелёными полосами. В центре — красный щит с дубом естественного цвета.

Источники 
 Украинская геральдика

См. также 
Герб Докучаевска
Докучаевск

Докучаевск
Флаги городов Донецкой области
Флаги с изображением дуба